Stevens Corner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stevens Corner (Maine) im York County
 Stevens Corner (Massachusetts) im Berkshire County